Clapham (Lambeth), een wijk in het bestuurlijk gebied Lambeth
 Clapham (Bedfordshire), een dorp in het Engelse graafschap Bedfordshire
 Clapham (West Sussex), een dorp in het Engelse graafschap West Sussex